Ирски се може односити на:
Ирски језик, један од келтских језика
Ирска, острво
Република Ирска, држава чланица ЕУ
Северна Ирска, један од 4 региона у Уједињеном Краљевству
Ирци, западноевропску нацију